Пэррис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пэррис, Кахим Энтони (род. 2000) — ямайский футболист.
 Пэррис, Никита (род. 1994) — английская футболистка.
 Пэррис, Энни (настоящее имя Анна Мария Канселми, род. 1975) — американская актриса.